I'll Fix It – film del 1918 diretto da King Baggot
 I'll Fix It – film del 1934 diretto da Roy William Neill
 I'll Fix It – film del 1941 diretto da Charles E. Roberts